2016 NF23 — астероид, сближающийся с Землёй, Венерой и Меркурием. Относится к группе атонов.

Сближение с Землёй произошло 29 августа 2018 года в 3:38 UTC, расстояние — 5,052 млн км (13,157 расстояния до Луны), относительная скорость 9,042 км/c (32552 км/ч).

Сближения 
Сближения происходят в среднем один раз за 21 год, за это время астероид делает почти точно 32 оборота вокруг Солнца.

Примечания

Ссылки 
 JPL Small-Body Database Browser - 2016 NF23

См. также 
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли

Астероиды, сближающиеся с Землёй
Астероиды, пересекающие орбиту Земли